Открытый чемпионат Кореи по теннису 2019 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в Корее, текущий турнир будет проходить в Сеуле на  теннисном стадионе. С 2009 года турнир относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 9 сентября 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард": 
  Кристи Ан
  Чи-Хи Цой 
  На-Лэ Хан
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг
  Дениса Аллертова
Теннисистки, имеющие исключение
  Михаэла Бузарнеску
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Тимея Бабош
  Ана Богдан 
  Присцилла Хон 
  Даниэль Лао
  Грит Миннен
  Патрича Мария Циг
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Данка Ковинич

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2019 года
Открытый чемпионат Кореи по теннису